Meerwarth ist der Familienname folgender Personen

 Hermann Meerwarth (1870–1943), deutscher Zoologe und Tierfotograf
 Rudolf Meerwarth (1883–1946), deutscher Nationalökonom und Statistiker